Аа́рон Макгру́дер (, род. 29 мая ) — американский художник-мультипликатор, наиболее известный своим сатирическим мультсериалом «Гетто». Среди других проектов Магрудера — комедийный варьете-сериал The Super Rumble Mix Show от компании , комедийный сериал «Чёрный Иисус», транслируемый в Adult Swim (блок на телеканале Cartoon Network).

Биография 
Родился в Чикаго, Иллинойс. Когда Аарону было шесть лет, его семья переехала в Колумбию, штат Мэриленд, после того, как его отец получил должность в Национальном совете по безопасности на транспорте. У Макгрудера есть старший брат.

С седьмого по девятый класс Аарон посещал иезуитскую школу , затем перевёлся в государственную среднюю школу, . Выпускник Мэрилендского университета, занимался исследованиями по афроамериканистике. Работал диджеем в передаче Soul Controllers Mix Show на некоммерческом студенческом радио .

Карьера. Общественная позиция 
В 1996 году дебютировал как автор веб-комиксов, опубликовав графический сериал «» () на Hitlist.com — одном из первых в истории музыкальных сайтов. Три года спустя заключил договор с синдикатом , после чего в апреле 1999 года его комиксы начали появляться в 160 газетах. 

Со временем приобрёл известность в качестве публичного оратора, ассоциирующего себя с левой общественно-политической и культурной повесткой. Выступая на конференции  12—14 июля 2002 года, заявил: 

Вне мира психов, конспирологов и так далее очень немногие люди в мейнстриме были готовы сказать то, что я собираюсь сказать, а именно: я совершенно искренне считаю, что Джордж Буш каким-то образом причастен, прямо или косвенно, к нападениям на Нью-Йорк 11 сентября.

По собственному утверждению, в 2002 году на церемонии вручения премий премий NAACP Image в лицо назвал Кондолизу Райс «массовой убийцей».

В 2010 году участвовал в работе над сценарием игрового фильма «Красные хвосты» (2012) о лётчиках «Таскиги» — группе боевых пилотов-афроамериканцев, участвовавших во Второй мировой войне

В августе 2017 года было объявлено, что Макгрудер и продюсер  намерены создать телесериал «Чёрная Америка» для стримингового сервиса Amazon Video. Сериал, задуманный в жанре альтернативной истории, посвящён группе освобождённых афроамериканцев, получивших во владение три южных штата в качестве . По сообщениям СМИ, сериал позиционировался как ответ на анонсированный ранее альтернативно-исторический телесериал «» от компании HBO, по сюжету которого Конфедерация победила в Гражданской войне в США.

Публикации 
Книги
 The Boondocks: Because I Know You Don’t Read the Newspapers (2000)
 Fresh for '01… You Suckas! (2001)
 A Right to be Hostile: The Boondocks Treasury (2003)
 Birth of a Nation: A Comic Novel, with . Illustrated by  (2004)
 Public Enemy #2: An All-New Boondocks Collection (2005)
 All the Rage: Boondocks Past and Present (2007)

Участие

Примечания 

Художники комиксов
Мультипликаторы США
Художники США
Социалисты США